La sigla PNL puede referirse a:
 Programación neurolingüística, postulado pseudocientífico.
 Programación no lineal, concepto matemático.
 Partido Nacional Liberal, nombre de varios partidos políticos.
 Partido Nacionalista de Lanzarote, partido político canario.
 PNL, código IATA del Aeropuerto de Pantelleria.
Proposición no de ley (España), la forma genérica con que se conocen en España a las propuestas que hacen referencia a las iniciativas surgidas en las Cortes cuya finalidad sea la aprobación por estas de textos o resoluciones que no tengan carácter de ley.
Grupo de musica (Francia), Peace N' Lovés